Françoise est un nom propre principalement utilisé comme nom de personne ou prénom.

Origine
 Françoise, prénom français porté depuis le , féminin de François, forme ancienne du mot française, mais dont l'essor, en tant que prénom, a suivi celui de l'italien Francesca.

Variantes 
 Franca, , , Francie.
 Diminutifs : Fanchette, Fanchon (la petite Fadette du roman de George Sand), Fannie, , Fany.

Variantes linguistiques 
 Frances - anglais (diminutif Fran)
  - catalan, corse ; italien (diminutifs Cecca, Cecchina, Cesca, Cisca, Chicca, Checca, Checchina, Franci)
 Francisca - latin ; espagnol (diminutifs Franci, Farruca, Paca, Pacha, Pachita, Paquita, Xisca) ; portugais (diminutifs Kika, Chica, Xica), néerlandais (variante Francien) 
 Franciska - espéranto (diminutif Franjo), hongrois ; suédois (diminutif Fanny)
 Frančiška - slovène
 Franciszka - polonais (diminutif Frania)
 Francille, Françoese - poitevin
 Frañseza - breton (diminutifs Seza, Soazig, Soisik / Soizic)
 Františka - slovaque, tchèque
 Frantziska, Pantxika - basque
 Franziska - allemand (diminutif Franzi) ; islandais

Saintes catholiques 
 Françoise Romaine (1384-1440), Francesca Romana en italien, noble romaine et modèle de vertu chrétienne. Elle a durablement établi la réputation du prénom, en Italie d'abord, puis au-delà puisque, quarante ans après sa mort, il est entré dans la noblesse française. Fête le 9 mars.
 Françoise d'Amboise (1427-1485), épouse de Pierre II, duc de Bretagne. Elle a suivi le modèle de la sainte, est entrée au couvent et a été déclarée bienheureuse.
 Jeanne-Françoise de Chantal (1572-1641), fondatrice de l'ordre de la Visitation, canonisée en 1767.

Toponymes 
 
Lac Françoise (rivière Opawica), plan d'eau traversé par la rivière Opawica, dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada.
Rivière Françoise, un affluent de la rivière aux Anglais coulant dans Rivière-aux-Outardes, MRC Manicouagan, Côte-Nord, Québec, Canada.

Dynastes, célébrités et pseudonymes 
 Françoise d'Amboise (1427-1485), duchesse de Bretagne puis carmélite (Bienheureuse catholique)
 Françoise de Dinan (1436-1499), princesse de Bretagne puis comtesse de Laval
 Françoise de Lorraine (1592-1669), duchesse de Vendôme
 Claude-Françoise de Lorraine (1612-1648), princesse puis duchesse de Lorraine et de Bar
 Françoise d'Aubigné, veuve Scarron, marquise de Maintenon (1635-1719) maîtresse puis favorite puis seconde épouse du roi Louis XIV de France
 Louise Françoise de La Baume Le Blanc, duchesse de La Vallière (1644-1710) maitresse puis favorite du roi Louis XIV de France (1661/1674) puis carmélite
 Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, marquise de Montespan (1641-1707) maîtresse puis favorite du roi Louis XIV de France (1667/1681)
 Françoise-Madeleine d'Orléans (1648-1664), duchesse de Savoie
 Françoise de Brésil (1824-1898), princesse de Joinville.
 Françoise d'Orléans (1844-1925), duchesse de Chartres
 Pseudonyme de Robertine Barry : critique littéraire québécoise (1863-1910)
 Françoise d'Orléans (1902-1953), princesse de Grèce et de Danemark
 Françoise Giroud (1916-2003), journaliste française
 Françoise Leclerc (°1935), écrivain et poète française
 Françoise Sagan (1935-2004), écrivain français
 Françoise Dorléac (1942-1967), comédienne française
 Françoise Hardy (1944), chanteuse française
 Françoise Urban-Menninger, poète et nouvelliste française
 Françoise Pétrovitch, artiste plasticienne française
 Françoise Héritier, ethnologue et anthropologue française

Prénom

Personnage de fiction 
 Françoise, servante du narrateur dans À la recherche du temps perdu, de Marcel Proust, personnage largement inspiré de Céleste Albaret.

Titres 
 Françoise, titre d'exploitation alternatif du film Le Moulin des Andes (1945).
 Françoise, titre d'un des sketches du film Les Parisiennes (1962).
 Françoise, titre d'un album de compilation de la chanteuse Françoise Hardy (1970).
 Françoise, biographie de Françoise Giroud, fondatrice de L'Express, écrite par Laure Adler (2011).
 Françoise, titre d'une pièce de théâtre du dramaturge français Sacha Guitry.

Patronyme 
Françoise est également un nom de famille français, répandu en Normandie.

Notes et références 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français
Patronyme normand